Bakó Béla (1913–1990) pedagógus
Bakó Béla (1928–1992) válogatott labdarúgó
Bakó Béla (?) Junior Prima díjas egyetemi tanár